Si tratta di un toponimo di diverse località italiane:

Pievetta, frazione del comune di Priola, in provincia di Cuneo

Pievetta, frazione del comune di Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza, che insieme alla vicina frazione di Bosco Tosca e Boscone Cusani nacque nel Seicento come insediamento arbëreshë.

Pievetta, frazione del comune di Santo Stefano d'Aveto, in provincia di Genova.